Чугу́евский райо́н может означать:
 Чугуевский район (Приморский край), Россия — бывший район Приморского края, существовавший с декабря 2004 года до 1 января 2020 года; преобразован в Чугуевский муниципальный округ.
 Чугуевский район (Харьковская область), УССР/Украина — район Харьковской области, существующий с марта 1923 года по настоящее время.